Osoby o nazwisku Zorn
 Anders Zorn (1860–1920) – szwedzki malarz i grafik
 Franz Zorn (ur. 1970) – austriacki zawodnik ice speedway'a
 John Zorn (ur. 1953) – amerykański kompozytor, saksofonista i multiinstrumentalista
 Mary Zorn-Hamm (ur. 1982) – amerykańska łuczniczka
 Max Zorn (1906–1993) – amerykański matematyk
 Inne
 Zorn – rzeka we Francji, przepływająca przez departament Moselle